Le palet de Roland est un toponyme partagé par plusieurs lieux.

Il s'agit à chaque fois de pierres plates (souvent des dolmens) pesant plusieurs quintaux avec lesquelles Roland, doté d'une force surhumaine, aurait joué au jeu de palet (ancien ).

En voici une liste :
 le dolmen Lo Morrel dos Fados, à Pépieux, dans l'Aude ;
 le dolmen du Vieil Homme, à Villeneuve-Minervois, dans le même département français ;
 le  (équivalent à « palet de Roland » en catalan), à Arles-sur-Tech, longtemps pris pour un dolmen, mais qui est constitué de plusieurs meules en granite abandonnées.

Toponyme lié à la légende de Roland